Prado kan som auktorsförkortning betyda:

 Gustavo M. Prado
 Jefferson Prado

Robotskapade auktorsförkortningar